Die 1. Amateurliga Hessen 1956/57 war die siebente Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde Borussia Fulda. Absteigen mussten VfR Bürstadt, Germania Wiesbaden und Germania Marburg.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1956/57 bei asc-neuenheim.de

1957
Fußballsaison 1956/57
1957